Adelmo Bulgarelli (1932-1984), lutteur italien spécialiste de la lutte gréco-romaine ;
 Giacomo Bulgarelli (1940-2009), joueur de football italien ;
 Otávio Bulgarelli (1984-), coureur cycliste brésilien.